Таро́м () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Зенджан. Административный центр — город Аббер.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Чаварзак (بخش چورزق)
Население области на 2006 год составляло 42 939 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Зенджана